Mureș est le nom :
 d'un județ de Roumanie, dont le chef-lieu est Târgu Mureș
 d'une rivière de Roumanie et de Hongrie ( Maros)